Walker [uókr] může znamenat:

příjmení
 Alan Walker (* 1997) – britsko-norský hudební producent a DJ
 Alice Walkerová (* 1944) – americká spisovatelka a feministka
 Anna Louisa Walkerová (1836–1907) – anglická a kanadská spisovatelka a básnířka
 Arthur Walker (1909–2001) – britský matematik
 Brad Walker (* 1981) – americký sportovec, atlet
 Cody Walker (* 1988) – americký herec
 Dave Walker (* 1945) – anglický zpěvák a kytarista
 David Walker (1944–2001) – americký astronaut
 Douglas Walker (* 1973) – britský atlet, sprinter
 Fredi Walker (* 1962) – americká herečka, zpěvačka a režisérka
 George Walker (1803–1879) – anglický šachový mistr a teoretik
 Charles Walker (* 1948) – americký kosmonaut
 Joe Louis Walker (* 1949) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Joel Walker (* 1994) – anglický hráč snookeru
 John Walker (1781–1859) – anglický chemik
 John Walker (atlet) (* 1952) – novozélandský běžec na střední tratě
 John E. Walker (* 1941) – anglický biochemik
 Joseph Walker (1921–1966) – americký pilot
 Kenneth Walker (* 1980) – americký profesionální basketbalista
 Kyle Walker (* 1990) – anglický fotbalista
 Madam C. J. Walker (1867–1919) – americká podnikatelka a sociální aktivistka
 Magnus Walker (* 1967) – britský módní návrhář a sběratel automobilů
 Matthew Walker (vědec) (* 1973) – britský vědec
 Melaine Walkerová (* 1983) – jamajská atletka, sprinterka
 Murray Walker (1923–2021) – sportovní komentátor závodů Formule 1
 Nathan Walker (* 1994) – australský lední hokejista
 Paul Walker (1973–2013) – americký herec
 Peter Walker (1912–1984) – britský automobilový závodník
 Reggie Walker (1889–1951) – jihoafrický atlet, sprinter
 Scott Walker (* 1967) – americký republikánský politik
 Scott Walker (hudebník) (Noel Scott Engel, 1943–2019) – americký zpěvák, hudebník, producent a skladatel
 Shannon Walkerová (* 1965) – americká astronautka
 T-Bone Walker (1910–1975) – americký bluesový kytarista, zpěvák a hudební skladatel
 Tim Walker (* 1970) – britský módní fotograf
 William Walker (1824–1860) – americký dobrodruh a žoldnéř

jiný význam
 Johnnie Walker – značka whisky
 Walker County – tři okresy v USA
 Walker, Texas Ranger – americký televizní seriál z let 1993–2001
 Walker (seriál) – americký televizní seriál z roku 2021